Mariankowo (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Wolsztyński, woiwodschap Groot-Polen
 Mariankowo (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Stargardzki, woiwodschap West-Pommeren